B 180 bezeichnet:
 die Bundesstraße 180 in Deutschland
 die Reschenstraße in Österreich
 einen Fahrzeugtyp der Mercedes-Benz B-Klasse 

Abkürzung